Panchen steht für:
 Penchen, tibetischer Titel für herausragende Gelehrte

Panchen ist der Familienname folgender Personen:
Alec Panchen (1930–2013), britischer Paläontologe